Koegel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Koegel (1860–1904), deutscher Schriftsteller und Kunstwissenschaftler
 Georg Rudolf Koegel (1855–1899), deutscher Germanist
 Ilse Koegel (1902–1979), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Josef Koegel (1836–1899), deutscher Opernsänger (Bass)
 Max Koegel  (1895–1946), Kommandant des Konzentrationslagers Flossenbürg

Siehe auch:
 Kögel